

Cidades dos Estados Unidos 
Louisburg (Carolina do Norte)
Louisburg (Kansas)
Louisburg (Minnesota)
Louisburg (Missouri)

Outros usos 
25890 Louisburg — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos